Osoby:
 Alain Marc – francuski polityk
 Alexandre Marc – francuski pisarz
 Felix Marc – niemiecki wokalista
 Franz Marc – niemiecki malarz
 Maria Marc – niemiecka malarka
 Mony Marc – belgijska wokalistka

Inne:
 Marc – francuski napój alkoholowy
 Marc – wieś w Armenii, w prowincji Lorri

Zobacz też:
 MARC
 Mark